Mistrovství světa ve florbale žen 2003 bylo 4. ročníkem mistrovství světa žen. Konalo se poprvé ve Švýcarsku, ve městech Bern, Muri bei Bern (Gümligen) a Wünnewil-Flamatt od 18. 5. do 24. 5. 2003.

Zvítězilo Švédsko. Česko skončilo sedmé a uhájilo tak místo v Divizi A. Společně se stejným umístěním na dalším mistrovství to bylo nejhorší umístění českého ženského týmu v historii.

Soutěž byla rozšířena na 18 týmů rozdělených do dvou divizí.

Základní část

Skupina A

Skupina B

O medaile

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

O 1. místo

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Konečná tabulka 

Německo sestoupilo do Divize B. Naopak do Divize A postoupilo Japonsko.

All Star tým 
Brankářka –  Kari Hånsnar Rinne
Obrana –  Simone Berner,  Jenny Magnusson
Útok –  Marisa Mazzarelli,  Hermine Dahlerus,  Suvi Saukko

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 
 https://web.archive.org/web/20100420111542/http://www.wfc2003.ch/weblounge/
 https://web.archive.org/web/20060205071357/http://www.pof.me.uk/wfcwomen03.html

Mistrovství světa ve florbale žen
Florbal ve Švýcarsku
Florbal v roce 2003
Sportovní události v Bernu